Capivary kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Silva Jardim (ort), Rio de Janeiro, 
 Capivari (ort), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar